Arona kan syfta på:

Geografi

Italien 
1 Arona, Italien,

Spanien 
2 Arona, Spanien,

USA 
3 Arona, USA, Pennsylvania, Westmoreland County,

Se även 
M/Y Arona – en motoryacht
Aronás – en ort i Grekland

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar